Boldt ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht-Joachim Boldt (1933–2020), deutscher Propst
 Andreas Dieter Boldt, irischer Historiker und Germanist 
 Alwin Boldt (1884–1920), deutscher Radrennfahrer

 Egon Boldt (1926–2003), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Erich Boldt (1933–1961), deutscher Feldwebel

 Frank Boldt (1942–2006), deutscher Historiker
 Franz Boldt (1894–1953), deutscher Gewerkschafter, Politiker und Widerstandskämpfer
 Friedhelm Boldt (* 1936), deutscher Fußballspieler

 George C. Boldt (1851–1916), deutschamerikanischer Unternehmer
 Gottfried Boldt (1906–1957), deutscher Rechtswissenschaftler
 Gustav Boldt (1853–1939), deutscher Verleger und Herausgeber
 Hans Boldt (* 1930), deutscher Rechts- und Politikwissenschaftler
 Harry Boldt (* 1930), deutscher Dressurreiter
 Jannick Boldt (* 1993), deutscher Handballspieler

 Jonas Boldt (* 1982), deutscher Fußballmanager
 Karl Boldt (1884–1968), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Klaus Boldt (* 1958), deutscher Journalist
 Leonhard Boldt (1875–1963), deutscher Maler
 Mogens Boldt (* 1952), dänischer Radrennfahrer 
 Monika Boldt (* 1969), deutsche Bibliothekarin und Schriftstellerin 
 Paul Boldt (1885–1921), deutscher Lyriker
 Rainer Boldt (1946–2017), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Sidney Boldt-Christmas (1924–2016), schwedischer Segler
 Timothy Boldt (* 1990), deutscher Schauspieler
 Uwe Boldt (1928–2012), deutscher Journalist und Hochschullehrer
 Willi Boldt (* 1928), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Boldt & Lieske, deutscher Stellmacherbetrieb
 Boldt Castle, Schloss auf den Thousand Islands, Vereinigte Staaten
 Bold
 Bolt
 Polt